Чечет:

 Чечет — самец чечётки.

Фамилия 
 Чечет, Виктор Константинович (1891—1974)— конструктор парусных судов, создатель тримарана, художник-иллюстратор.
 Чечет, Григорий Герасимович (середина XIX века—1922) — один из первых отечественных авиаконструкторов.
 Чечет, Юрий Сергеевич (1894—1960) — советский учёный.